Голынка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Голынка — деревня в Вольновском сельсовете Барановичского района Брестской области.
 Голынка — деревня в Почаповском сельсовете Барановичского района Брестской области.
 Голынка — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Голынка — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Голынка — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Голынка — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Голынка — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Голынка — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Голынка — деревня в Березинском районе Минской области.
 Голынка — агрогородок в Клецком районе Минской области.
 Голынка — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.